Battle Ground kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Battle Ground (Indiana)
Battle Ground (Washington)